

Geografia 
 Jenny  – lago del parco nazionale del Grand Teton

Onomastica 
 Jenny  – nome proprio di persona inglese femminile

Opere 
 Jenny, regina della notte – film del 1936
 Jenny la tennista – manga e anime del 1973
 Jenny la ragazza del judo – manga del 1986 e anime del 1989
 Jenny/Silvia – brano di Vasco Rossi
 Jenny – serie televisiva statunitense del 1997

Persone 
 Egmont Jenny – politico, giornalista e medico italiano
 Hans Jenny – geografo e pedologo svizzero
 Hans Jenny – medico svizzero
 Ladina Jenny – snowboarder svizzera

Personaggi 
 Agente Jenny  – personaggio di Pokémon
 Jenny  – personaggio di Holly e Benji
 Jenny  – personaggio di My Life as a Teenage Robot
 Jenny Calendar  – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 Jenny Gordon  – personaggio di Streghe
 Jenny Humphrey  – personaggio di Gossip Girl
 Jenny Schecter  – personaggio di The L Word
 Jenny Swensen  – personaggio di New Universe

Altro 
 607 Jenny  – asteroide della fascia principale
 Jenny Dentiverdi  – spirito maligno nella tradizione inglese
 Jenny Haniver  – falso mostro
 Jenny Rovesciato  – tipo di francobollo
 Spinning jenny  – macchina filatrice